Friedrich Wilhelm Voigt (1833-1894) componist en dirigent.
 Friedrich Wilhelm Voigt (1849-1922) Der hauptmann von Köpenick.